Ben Anthony Foster (n. 3 aprilie 1983) este un jucător englez ce evoluează la clubul West Bromwich Albion. În anul 2006 el este inclus în lotul naționalei de fotbal a Angliei. A jucat la multe cluburi din Anglia, cluburi ca Stoke City FC, Manchester United sau Watford FC.

Referințe

Legături externe

 
 Profile at StretfordEnd.co.uk

Nașteri în 1983
Fotbaliști englezi
Englezi în viață